John Douglas Cockcroft – fisico britannico
 Cockcroft – cratere lunare